The Goldfish – film del 1924 diretto da Jerome Storm
The Goldfish – cortometraggio del 2003 diretto da David L. Mendel
The Goldfish – cortometraggio del 2013 diretto da Mathieu Young